O Gran Galà del Calcio AIC é um evento organizado pela Associação de Futebolistas italianos (AIC), a fim de prêmiar jogadores, dirigentes e árbitros que tem sido os melhores da temporada do Campeonato Italiano. Substituiu o Oscar del Calcio em 2011.

Time do Ano

2010–11

2011–12

2012–13 
Referência:

2013–14

Source:

2014–15

Source:

2015–16

Source:

2016–17

Source:

2017–18

Source:

Melhor jogador

Source:
{| class="wikitable plainrowheaders"

Ver também 
 Oscar del Calcio
 Pallone d'Argento